Kasagi bezeichnet:

 Kasagi (Berg), heiliger Berg bei Kyoto, Japan
 Kasagi (Kyoto), Gemeinde in der Präfektur Kyoto, Japan
 Kasagi (Schiff, 1898), japanischer Kreuzer
 Kasagi (Schiff, 1944), nicht fertiggestellter japanischer Flugzeugträger